Префа́ция ( — введение, предисловие) — первая часть анафоры христианской литургии. Местоположение префации в анафоре строго фиксировано в начале анафоры, но перед ней традиционно следует диалог Sursum Corda, который иногда рассматривается как начальная часть префации. В большинстве литургических обрядов (исключение — коптский) за префацией следует гимн Sanctus.

Особенности 

Тексты префаций в разных обрядах сильно различаются. Несмотря на это, смысл всех префаций один — благодарность Богу за Его благодеяния и славословия Ему. Префация, как правило, обращена к Богу-Отцу. В конце префации, как правило, следует упоминание об ангельских воинствах, славословящих Бога, что позволяет плавно перейти от префации к гимну Sanctus, первой строкой которого служит песнь серафимов из Книги Исаии.

Согласно исследованию бенедиктинского литургиста Ф. Ж. Моро сходная структура комбинации «Префация+Санктус» в подавляющем большинстве литургических обрядов христианства объясняется тем, что источником для неё послужили схожие элементы в еврейском синагогальном богослужении.

Размер префации также сильно различен для различных обрядов. Так например литургия, чин которой записан в Апостольских постановлениях (соответствует антиохийскому богослужению третьей четверти IV века), содержит префацию, которая в 23 раза больше таковой в эфиопском изводе и в 5 раз превышает префацию литургии Василия Великого. Её благодарение охватывает всю историю творения и все благодеяния Бога, известные из Ветхого Завета.

Главными отличиями западных префаций от восточных являются изменяемость и способ провозглашения. На Западе тексты префаций вариативны и зависят от текущего дня литургического года (то есть относятся к проприю), в то время как тексты префаций восточных обрядов строго фиксированы для данной литургии. Западные префации всегда провозглашаются священником вслух, во многих восточных текст префации (или большая его часть) читается священником тайно.

Западные литургии

Для западных обрядов характерна большая вариативность префаций. В римском обряде каждому литургическому периоду традиционно соответствовала одна или несколько префаций, причём их общее число в разные моменты истории сильно колебалось. В сакраментарии Папы Геласия (конец V века) содержалось 54 префации, в начале VII века их число выросло до 267 (Веронский сакраментарий). В позднем средневековье были предприняты меры к сокращению и упорядочиванию префаций, в римском миссале 1570 года их осталось только 10, но в местном употреблении их было значительно больше. Литургическая реформа второй половины XX века восстановила ряд древних префаций, в миссале 2002 года их общее число составляет 86.

Префации амвросианского, мосарабского и галликанского обрядов отличаются ещё большей изменчивостью и имеют различные формы почти для каждого дня литургического года. В галликанском обряде эта часть анафоры назвалась «immolatio» («жертвоприношение») или «contestatio» («свидетельство»), в мосарабском — «illatio» (возношение).

Несмотря на то, что в западных обрядах, как и в восточных, в конце I тысячелетия возобладала тенденция перехода к тайному чтению некоторых частей анафоры, префация на Западе всегда провозглашалась вслух.

Все префации римского обряда строго делятся на три части:
 Протокол (благодарение Богу-Отцу)
 Эмболизм (конкретный аспект события литургического дня)
 Эсхатокол (славословие ангельского воинства)

Вариативность протокола и эсхатокола минимальна, уникальность каждой префации римского обряда обеспечивает эмболизм.

Префациям посвящён отдельный раздел римского миссала, в котором они сгруппированы по периодам литургического года (префации Адвента, префации рождественского времени и т. д.)

Префация латинской мессы рождественского времени:

Восточные литургии

В византийском обряде 
В византийском обряде используются литургия Иоанна Златоуста и литургия Василия Великого. Одним из главных отличий между этими литургиями как раз и является различный текст префаций. Префация литургии Василия Великого почти в два раза длиннее, по-церковнославянски её начало звучит, как «Сый Владыко, Господи Боже Отче Вседержителю покланяемый!», в то время как у Иоанна Златоуста эта часть начинается с «Достойно и праведно Тя пети». Обе префации читаются священником тайно, за исключением заключительного возгласа «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», после которого следует Sanctus.

Префация Литургии Иоанна Златоуста:

Префация Литургии Василия Великого:

В западно-сирийском обряде 
Префация Литургии апостола Иакова западно-сирийского обряда:

В коптском обряде 
Характерной особенностью коптской префации служит отсутствие в её конце упоминания об ангельских воинствах. За префацией в александрийской литургической традиции следует интерцессия, и данное упоминание, позволяющее логично перейти к Санктусу, находится в заключительной части интерцессии.

Примечания

Источники 
 Префация //Католическая энциклопедия. Изд. францисканцев. М.:2007
  Preface //Catholic Encyclopedia 
 В. Алымов. Лекции по исторической литургике 

Христианское богослужение
Церковная музыка
Литургика
Структура мессы
Лютеранское богослужение
Чинопоследования